

Anno 
 542 o 542 a.C.

Codici 
 542 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico di Falkensee, nel Brandeburgo, in Germania

Matematica 
 542 – numero